Эта статья о зданиях школ в Нежине, имеющих статус памятника архитектуры.

 Дом школы (Бобрицкая улица, Нежин)
 Дом школы (улица Франко, Нежин)
 Дом школы (Школьный переулок, Нежин)

Памятники культурного наследия Украины местного значения
Памятники архитектуры Нежина